Okręty US Navy o nazwie USS "Rocket":
 Pierwszy "Rocket" był holownikiem portowym o drewnianym kadłubie, który był używany w roli okrętu patrolowego w czasie wojny secesyjnej. Był w służbie w latach 1863-1899.
 Drugi "Rocket" (YT-22) był holownikiem o stalowym kadłubie, który został zbudowany w 1899.
 Trzeci "Rocket" (AMc-101) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Był w służbie w latach 1942-1945.
Rocket